Pares kan syfta på:
 Pares – nedsatt kraft i en muskel eller muskelgrupp

Geografi

Antigua och Barbuda 

 Pares, Antigua och Barbuda, ort, Parish of Saint Peter, 

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar